ИАП — многозначная аббревиатура.

В зависимости от контекста может расшифровываться как:
 ИАП АН СССР — Институт агрохимии и почвоведения АН СССР
 ИАП РАН — Институт автоматизации проектирования РАН

 Истребительный авиационный полк:
 ИАП 472